La saison 2009-2010 du Championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

Le club d'Unirea Urziceni va tenter de conserver son titre, acquis la saison dernière. Mais les favoris sont nombreux : le Steaua Bucarest, qui n'a terminé qu'à la , le CFR Cluj ou le Dinamo Bucarest vondront aussi remporter le titre national.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

En cas d'égalité, les critères pour départager les équipes concernées sont :
 Faces-à-faces
 Différence de buts lors de ces faces-à-faces
 Nombre de buts marqués lors de ces faces-à-faces
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués dans le championnat.

Matchs 

|}

 Le résultat original était une victoire du FC Rapid Bucarest 1-0.
Ce résultat a été transformé en défaite 0-3 à cause de l'utilisation de joueurs non qualifiés.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Roumanie
Championnat de Roumanie de football
2009 en Roumanie
2010 en Roumanie